Tayyib, al-Tayyib oder (aṭ-)Ṭaiyib steht für:

 Ibn aṭ-Ṭaiyib († 1043), arabischer Arzt, christlicher Philosoph und nestorianischer Theologe, Lehrer von Ali ibn Isa
 Abū l-Qāsim at-Taiyib (12./13. Jh.), 21. Imam der Musta'li-Tayyibi-Ismailiten
 Ahmad al-Tayyib (* 1946), ägyptischer Großscheich der al-Azhar-Moschee Kairo 

Siehe auch:
 Tayeb
 Tayyibe (Begriffsklärung)